Банк — многозначное слово.

 Банк — финансово-кредитное учреждение.
 Центральный банк
 Банк времени
 Банк мусора
 Банк обещаний
 Банк пуповинной крови
 Банк спермы
 Банк памяти — часть оперативной памяти вычислительной системы, к которой может единовременно производиться прямое обращение. Для доступа к остальным частям памяти используется переключение банков.
 Банк — карточная игра, а также сумма денег поставленных на кон в некоторых карточных играх.

Топоним 
 Банк — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Банк — посёлок городского типа в Нефтечалинском районе Азербайджана.

Персоналии 
 Банк, Алиса Владимировна (1906—1984) — советский историк-византинист.
 Банк, Борис Владимирович (1900—1984) — советский библиотековед и читателевед.
 Банк, Владимир Эммануилович (1876—1942) — русский и советский библиограф, библиотековед, историк и педагог.
 Банк, Карл (1809—1889) — немецкий композитор и музыкальный критик.
 Банк, Любовь Михайловна (1903—1984) — артистка балета, солистка Большого театра.
 Банк, Михаил Григорьевич (1929—2013) — советский и российский пианист, дирижёр и педагог.
 Банк, Ондржей (род. 1980) — чешский горнолыжник, участник четырёх Олимпийских игр.
 Банк, Эммануил Борисович (1840—1891) — русский юрист.

См. также